Miejscowości w USA:
 Chateaugay – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Franklin
 Chateaugay – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Franklin
Gminy w USA:
 Chateaugay (ang. Chateaugay Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Franklin